Дамар:

 Дамар — город в Йемене.
 Дамар — одна из 21 мухафазы Йемена.